Belvés (Dordonya), municipi al departament de la Dordonya (regió de Nova Aquitània, França)
 Belvés (Gironda), municipi al departament de la Gironda (Nova Aquitània)
 Cantó de Belvés, cantó al districte de Sarlat e la Canedat (departament de la Dordonya, França)